E15 oder E 15 steht für:

 DR E 15 01, eine Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 15, eine Fernstraße von Inverness in Schottland nach Algeciras in Spanien
 E15 (Ecuador), Straße in Ecuador
 Eyjafjallajökull, Vulkan in Island (E15 steht hier für „E und 15 weitere Buchstaben“)
 HMS E15, ein britisches U-Boot
 Hyperinsulinismus, eine Krankheit, nach dem ICD-10-Code
 Entgeltgruppe E 15, siehe Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder #Entgeltordnung

E15